El término correntoso puede referirse a:

 Correntoso, localidad rural de la región de Los Lagos,  Chile;
 el lago Correntoso, lago en el sur de la provincia del Neuquén,  Argentina;
 el río Correntoso, río a través del cual efluye aquel lago, en la provincia del Neuquén,  Argentina.